Па́вел Ио́сифович Бориско́вский (27 мая 1911 — 27 сентября 1991) — советский , специалист по археологии палеолита и первобытной истории, доктор исторических наук (1952), профессор (1959).

Биография 
Сын врача Иосифа Павловича Борисковского (1872—1930).

Окончил девять классов СЕТШ № 217 (1927) и историко-лингвистический факультет Ленинградского университета по специальности «археолог-музеевед» (1930), ученик профессора П. П. Ефименко. Поступил в аспирантуру Государственной академии истории материальной культуры, заявив в качестве диссертационной тему формирования человека современного типа на базе археологических источников. В 1932—1933 годах работал в Государственном Русском музее и в Музее антропологии и этнографии, был руководителем студенческого научного археологического кружка ЛИФЛИ.

В 1934 году защитил кандидатскую диссертацию «Исторические предпосылки оформления так называемого Homo sapiens», с этого же времени в должности доцента преподавал на кафедре археологии исторического факультета ЛГУ. Работал в секторе полевых исследований, с 1935 года — в Институте истории доклассового общества ГАИМК. В 1937—1941 годах — в Секторе палеолита и неолита ЛОИИМК АН СССР.

В 1941 году мобилизован в РККА Ленинградским горкомом ВКП(б), тогда же вступил в партию. С 8 июля 1941 года находился на фронте в составе 10-й стрелковой дивизии, до 27 августа воевал на Эстонском участке фронта, с 28 августа — на Ленинградском фронте. 3 декабря был ранен, с марта 1942 года, после завершения лечения, преподавал дисциплины социально-экономического цикла в Ашхабадском военно-пехотном училище, собирал сведения о палеолите Туркмении.

В сентябре 1946 года вернулся в Ленинград. В феврале 1952 года завершил написание докторской диссертации «Палеолит Украины. Историко-археологические очерки», через год выпущенной в виде монографии. С 1962 года — заведующий сектором (позднее — отделом) палеолита Ленинградского отделения Института археологии. В 1960—1961 годах читал курс лекций в Ханойском университете в Демократической Республике Вьетнам; Награждён орденом Труда I степени и медалью. С 1979 года — старший научный сотрудник-консультант ЛОИА АН СССР.

Дочь — историк античного искусства София Павловна Борисковская (1937—2001).

Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Научная деятельность 

С 1929 года участвовал в археологических экспедициях: Костёнковской (на стоянках Боршево II, Костенки II, X, XVII—XIX), Поднестровской (Лука-Врублевецкая), Приазовской (Амвросиевка), Деснинской (Пушкари I), Одесской и др. За три сезона 1937—1939 годов им было вскрыто 180 м2 культурного слоя.

В 1948 году принял участие в раскопках стоянки Авдеево в составе Деснинской экспедиции М. В. Воеводского, впервые дал подробный обзор палеолита Средней Десны. Позднее провёл раскопки в Воронежской области и разведки по реке Оскол, которые вывели учёного на месторождения кремня в Валуйках, окружённые стоянками-мастерскими каменного века.

Исследовал ряд палеолитических памятников в Европейской части СССР (Лука-Врублевецкая, Пушкари-I, погребение кроманьонца в Костёнках-II, Большая Аккаржа и др.), а также, совместно с вьетнамскими археологами, стоянки и пещеры в Демократической Республике Вьетнам (1960—1961).

В 1962—1964 годах под руководством П. И. Борисковского курский палеолитический отряд исследовал открытые местными жителями стоянки Курск 1 на ул. Полевой и Курск 2 на ул. Котлякова.

В 1966 году изучал палеолитические коллекции в нескольких научных центрах Индии.

Оценки 
В разное время П. И. Борисковский подвергался критике и «проработкам» по политическим причинам. В 1937 году редакция журнала «Советская этнография» утверждала: «Гнусный призыв вредителя Быковского к ревизии взглядов Энгельса нашел, например, отклик со стороны П. И. Борисковского. В своей книжке „К вопросу о стадиальности в развитии верхнего палеолита“, вышедшей с предисловием и под редакцией Быковского, П. И. Борисковский не остановился перед тем, чтобы прямо заявить: „эта часть работы Энгельса в наибольшей степени требует уточнений и видоизменений“, имея в виду периодизацию истории доклассового общества в „Происхождении семьи…“ Ф. Энгельса».

А. А. Формозов отмечал: «Выходцы из „бывших“ нередко рьяно выслуживались перед новой властью. <…> Власть умело использовала таких людей. Проработчиком был в начале 1930-х годов и Борисковский. <…> Борисковский старался попасть в число „хороших евреев“, даже борцов с космополитизмом. Он изобличал в этом страшном грехе В. И. Равдоникаса, чью панегирическую биографию только что напечатал. В своей книге „Начальный этап первобытного общества“ <…> не назвал ни одного иностранного ученого, перечисляя самые незначительные заметки отечественных авторов. Все это было замечено наверху. <…> Конечно, и Борисковскому пришлось пережить трудные минуты. Когда расстреляли его руководителя по аспирантуре С. Н. Быковского, когда развернулась антисемитская кампания, Павел Иосифович очень боялся. Но в целом он всегда был на плаву. Он был старательный, полезный ученый, в зрелые годы достаточно терпимый во взаимоотношениях с коллегами, но это совсем иной тип, чем Грязнов, прежде всего приспособленец».

Основные работы 
 Людина кам'яного віку на Украïні. Наук.-попул. нарис. К., 1940;
 Начальный этап первобытного общества. Л., 1950.
 
 
  (переизд. 1979, 1980).
 
 
 
 
 Борисковский П. И., Григорьев Г. П. Возникновение человеческого общества // Палеолит мира. Т. 1. М., 1977. С. 11–42.

Примечания

Литература 
 Праслов Н. Д. Памяти П. И. Борисковского // Российская археология. 1992. № 3. С. 288—296;
 Столяр А. Д. Памяти П. И. Борисковского // Археологические вести. 1994. № 3. С. 256—260;
 Белановская Т. Д. Проблемы истории первобытного общества в трудах П. И. Борисковского // Археологические вести. Вып 3. СПб., 1994. С. 260—261;
 Григорьев Г. П. П. И. Борисковский и П. П. Ефименко // Археологические вести. Вып 3. СПб., 1994. С. 262—263;
 Фам Куанг Шон. Роль П. И. Борисковского в формировании и развитии археологии во Вьетнаме // Археологические вести. Вып 3. СПб., 1994. С. 264—265;
 Григорьев Г. П. П. И. Борисковский на фоне социальной психологии первой половины XX века // Каменный век Старого света. СПб., 2001. С. 33—38;
 Праслов Н. Д. Павел Иосифович Борисковский: основные вехи жизни и творчества (27.05.1911—27.09.1991) // STRATUM plus. № 1. 2001—2002. В начале был камень. С. 9—13;
 Белановская Т. Д. Памяти Павла Иосифовича Борисковского // STRATUM plus. № 1. 2001—2002. В начале был камень. С. 13—14.
 Список опубликованных работ П. И. Борисковского. // STRATUM plus. 2001—2002. № 1. В начале был камень. В начале был камень. С. 15—24.

Ссылки 
 Тихонов И. Л. Борисковский Павел Иосифович // Биографика СПбГУ
 Биографический очерк
 Статья на сайте Школы Карла Мая
 Могила Борисковских

Историки СССР
Палеолитоведы
Исследователи доисторической эпохи
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИИМК РАН
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Члены КПСС